Санья:

Фамилия 
 Санья, Бакари (род. 1983) — французский футболист.
 Санья, Карлотта (род. 1964) — итальянская танцовщица и хореограф.
 Санья, Катерина (род. 1961) — итальянская танцовщица и хореограф.
 Санья, Малам Бакай (1947—2012) — президент Республики Гвинея-Бисау с 8 сентября 2009 года по 9 января 2012 года.

Топоним 
 Санья () — город-курорт в провинции Хайнань Китая.

Примечания